

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Podmieście – część wsi Gola Wąsoska w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Podmieście – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów 
 Podmieście – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Podmieście –  część wsi Breń Osuchowski w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin